Кюссак — коммуна во Франции, в департаменте Верхняя Вьенна.
 Кюссак — коммуна во Франции, в департаменте Канталь.
 Пещера Кюссак — палеолитический памятник.

См. также 
 Кюссак-Фор-Медок — коммуна во Франции, в департаменте Жиронда
 Кюссак-сюр-Луар — коммуна во Франции, в департаменте Верхняя Луара